Upahl ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Upahl, Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Klein Upahl, Gemeinde im Landkreis Rostock
 Groß Upahl, Ortsteil der Gemeinde Gülzow-Prüzen im Landkreis Rostock